БЗ — акронім кирилицею, може використовуватися для будь-яких усталених словосполучень різних сфер людської діяльності, складові слова яких починаються на літери кирилиці "Б" та "З". Найвідоміші словосполучення, які позначає акронім:

 База Знань
 Без звуку — термін телевізійної новинної журналістики, і не тільки…
 тощо.

Див. також 
 без — прислівник, часто використаний на першому місці в цьому акронімі.
 ХЗ
 BZ — відповідник латинкою.
 Bzzz